Касаньяс () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Касаньяс, Алехандро (род. 1954) — кубинский легкоатлет, бегун с барьерами.
 Касаньяс, Франк (род. 1978) — кубинский и испанский легкоатлет, метатель диска.